Bathythaerus biconvexa är en musselart som först beskrevs av Powell 1927.  Bathythaerus biconvexa ingår i släktet Bathythaerus och familjen Thraciidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
biconvexa